Biso – nome comune dell'Auxis rochei rochei
 Biso – cognome italiano
 Biso – altra denominazione di Biiso, comune dell'Uganda nel distretto di Buliisa
 Mattia Biso (1977) – ex calciatore italiano